

Film
John Halifax, Gentleman – cortometraggio del 1910 diretto da Theodore Marston
John Halifax, Gentleman – cortometraggio del 1915 diretto da George Pearson

Letteratura 
John Halifax (John Halifax, Gentleman) – romanzo di Dinah Craik del 1856

TV
John Halifax, Gentleman, mini-serie tv del 1974